Název Dubenský  rybník nese více vodních ploch v Česku:

 Dubenský rybník (Dubné) – východně od vsi Dubné v okrese České Budějovice
 Dubenský rybník (Ševětín) – jižně od městyse Ševětín v okrese České Budějovice

Podobný název 
 Dubový rybník
 Dubský rybník